Epplesee steht für:

Epplesee (Hirschau), Baggersee neben dem Neckar bei Hirschau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
Epplesee, Alternativname des Kirchentellinsfurter Baggersees bei Kirchentellinsfurt im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
Epplesee (Rheinstetten), Baggersee zwischen dessen Siedlung Silberstreifen und dem Hauptteil des Stadtteils Forchheim der Stadt Rheinstetten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
Epplesee (Uhingen), Baggersee neben der Fils bei Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg